Daniele Moruzzi – calciatore italiano
 Enea Moruzzi – ex calciatore italiano
 Giuseppe Moruzzi – neurofisiologo italiano
 Moruzzi – famiglia greco-fanariota